Абу Абдуллах () — кунья, состоящая из слов Абу (отец) и Абдуллах (раб Аллаха). Означает «отец Абдуллаха».

Персоналии
 Абу Абдуллах Джафар ас-Садик (702—765) — шестой шиитский имам, основатель джафаритского мазхаба
 Абу Абдуллах Суфьян ас-Саури (716—778) — мухаддис, основатель ныне исчезнувшего мазхаба. Автор сборников «аль-Джами аль-Кабир» и «аль-Джами ас-Сагир»
 Абу Абдуллах Мухаммад аль-Хорезми (783—850) — один из крупнейших средневековых учёных (математик, астроном, географ и историк) IX века, основатель классической алгебры
 Абу Абдуллах Мухаммад аль-Бухари (810—870) — исламский богослов, автор наиболее авторитетного и достоверного суннитского сборника хадисов «Сахих аль-Бухари»
 Абу Абдуллах Мухаммад ибн Язид ибн Маджа (824—887) — исламский богослов, хадисовед, автор сборника хадисов «Сунан Ибн Маджа»
 Абу Абдуллах аль-Хусейн ибн Мансур аль-Халладж (858—922) — исламский богослов и мистик из южного Ирана (Фарс), представитель суфизма.
 Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исхак ибн Манда (922—1005) — хафиз, мухаддис, автор многочисленных работ по исламскому вероубеждению и хадисоведению суфизма
 Абу Абдуллах аль-Хаким ан-Найсабури (933—1015) — хафиз, «Шейх мухаддисов», критик, автор сборников хадисов и трудов по хадисоведению, шафиит
 Абу Абдуллах аль-Куртуби (ум. в 1273) — исламский богослов мыслитель, толкователь Корана, мухаддис
 Абу Абдуллах Мухаммад аль-Гани (1338—1391) — эмир Гранады из династии Насридов, сын Юсуфа I